Versicherungsmakler steht für:
 Versicherungsmakler (Deutschland)
 Versicherungsmakler (Schweiz)
 Versicherungsmakler (Österreich)
 Versicherungsmakler (allgemein) für andere Länder

Siehe auch:
 Versicherungskaufmann